Źródło Marii w Nazarecie
 Źródło Marii – kapliczka
 Źródło Marii – potok
 Źródło Marii w Jastrowcu
 Źródełko Maryi w okolicy Kudowy-Zdroju – źródło i kapliczka